Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Gilbert Schaller 6-4,6-3.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Michael Stich (primo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)

 Albert Costa (secondo turno)
 Gilbert Schaller (finale)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Carlos Costa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1995
ATP Tour 1995